El municipio de Amboy (en inglés: Amboy Township) es un municipio ubicado en el condado de Fulton en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1846 habitantes y una densidad poblacional de 27,51 personas por km².

Geografía 
El municipio de Amboy se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 67.1 km², de la cual 66,88 km² corresponden a tierra firme y (0,33 %) 0,22 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1846 personas residiendo en el municipio de Amboy. La densidad de población era de 27,51 hab./km². De los 1846 habitantes, el municipio de Amboy estaba compuesto por el 98,27 % blancos, el 0,22 % eran amerindios, el 0,05 % eran asiáticos, el 0,43 % eran de otras razas y el 1,03 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,38 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Fulton (Ohio)